Elitserien 1993/94 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1993/94, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1993/94, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1993/94